Arconte — título dos membros de uma assembleia de nobres da Atenas antiga
 Arconte (gnosticismo) — entidades responsáveis pela ordem da estrutura do Universo Gnóstico
 Arconte Desconhecido — lendário primeiro líder dos eslavos da Lusácia

Desambiguações de história